Еджисто Пандольфіні — футболіст
 Франческо Пандольфіні — оперний співак (лір. тенор)